Ino (mythologie) of Leucothea is een figuur uit de Griekse mythologie
 Ino (Kochi) , een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi